Lucretia
 Gens Lucretia, Romeinse familie
 Lucretia (Romeinse geschiedenis), vrouw van Lucius Tarquinius Collatinus
 Lucretia (Washington), schilderij van Rembrandt uit 1664
 Lucretia (Minneapolis), schilderij van Rembrandt uit 1666
Lucrezia
 Lucrezia Borgia, vermeende dochter van paus Alexander VI
 Lucrezia (Couperus), verhaal van Louis Couperus
Overig
 Lucretia (planetoïde), planetoïde
 Lucretia van der Vloot, Nederlandse zangeres en actrice